Il doppio del Queen's Club Championships 1988 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Guy Forget e Yannick Noah erano i detentori del titolo, ma solo Forget ha partecipato in coppia con Henri Leconte.

Forget e Leconte hanno perso in semifinale contro Ken Flach e Robert Seguso.

Flach e Seguso hanno battuto in finale 6–2, 7–6 Pieter Aldrich e Danie Visser.

Teste di serie

 Ken Flach /  Robert Seguso (campioni)
 Kevin Curren /  David Pate (secondo turno)
 Stefan Edberg /  Rick Leach (quarti di finale)
 Kelly Evernden /  Johan Kriek (quarti di finale)

 Christo van Rensburg /  Slobodan Živojinović (secondo turno) 
 Guy Forget /  Henri Leconte (semifinali) 
 Pat Cash /  John Fitzgerald (secondo turno) 
 Martin Davis /  Brad Drewett (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Queen's Club Championships 1988